VNB steht für:

 Valley National Bancorp, eine Bank
 Verbindungsnetzbetreiber, ein Betreiber eines Telekommunikationsnetzes
 Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen, ein Dachverband und Bildungswerk
 Vereinte Nationale Bewegung, georgische Partei
 Verteilnetzbetreiber, ein Betreiber eines Energieversorgungsnetzes

VNB